Mussaurus est un genre éteint de dinosaure sauropodomorphe du Trias supérieur (environ 215 millions d'années) d'Argentine. Le genre comprend une unique espèce, Mussaurus patagonicus.

Découvertes 
Des fossiles d'individus juvéniles et infantiles de Mussaurus ont été découverts dans la formation géologique d'El Tranquilo par une expédition menée par José Bonaparte pendant les années 1970. Cette équipe a trouvé des œufs fossilisés et les nouveau-nés, qui a permis de mieux comprendre les stratégies de reproduction de Mussaurus et d'autres dinosaures prosauropodes. Les premiers spécimens adultes de Mussaurus ont été décrits en 2013. Certains de ces derniers avaient été décrits en 1980 et initialement attribués au genre Plateosaurus.

Des spécimens de Mussaurus ont été trouvés en association avec des nids qui sont censés contenir plusieurs œufs chacun. Les squelettes de Mussaurus infantiles sont de petite taille, seulement  de long en excluant la queue, mais leur longueur totale varie de 20 à . Les individus juvéniles se distinguent des adultes dans leurs proportions en plus de la taille et de la masse. Comme il est courant pour les dinosaures, les Mussaurus juvéniles ont de grands crânes à museau court et de grands yeux.

Il est possible que les adultes aient atteint 6 mètres de long et aient pesé jusqu'à une tonne.

Début 2017, des œufs de dinosaures, de la famille des Mussaurus, vieux de 200 millions d'années sont scannés par l'European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble afin de découvrir les raisons de l'augmentation spectaculaire de la taille de cette espèce au fil du temps. D'une taille de 37 centimètres, les descendants de ces individus sont devenus 100 millions d'années plus tard, des animaux pesant plusieurs dizaines de tonnes. Découverts dans le désert de Patagonie en Argentine au début des années 2000, les œufs sont scannés durant quatre jours et quatre nuits afin de percer cette énigme de la nature. Cependant l'analyse des volumineux résultats obtenus demandera plusieurs années de recherche.

Classification 
Avant la découverte de spécimens adultes de Mussaurus, la position phylogénétique de ce taxon était difficile à établir. Les fossiles d'individus infantiles et juvéniles sont connus pour montrer des caractères plus basaux que les spécimens adultes du même taxon. En outre, le spécimen sub-adulte et les trois spécimens adultes attribués à Mussaurus sont plus complets que ceux précédemment découverts.

Une analyse cladistique de sauropodomorphes basaux a été effectuée par Otero et Pol en 2013 pour évaluer les relations phylogénétiques de Mussaurus, en n'incluant que les informations tirées des spécimens adultes.
Cette analyse a été précisée en 2015 par Alejandro Otero et ses collègues en 2015. Leur cladogramme ci-dessous, simplifiée par rapport leur analyse, montre la position de Mussaurus parmi les Plateosauria :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropodomorpha
 Massopoda
 Sauropodiformes

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1979
Taxon fossile décrit par José Bonaparte